Bavarsko vojvodstvo (njemački: Herzogtum Baiern) bilo je jedno od matičnih vojvodstava Svetog Rimskog Carstva od najranijih dana Istočne Franačke i Kraljevine Njemačke. Vojvodstvo je očuvalo ime i većinu teritorija. Osnovano je 909. godine.

Iako je u nizu careva Svetog Rimskog Carstva samo Ludovik IV. (1328. – 1347.) bio povezan s njom, Bavarska je bila izvor mnogih protivljenja, osobito u obliku knezova Welf između 1070. i 1180. U konačnom obračunu kneza Henrika Lava s carem Fridrikom Barbarossom iz dinastije Hohenstaufen, Fridrik je bio pobjednik i lišio Henrika njegovog feuda. Bavarska je zatim prenesena u posjed dinastije Wittelsbach, koja ju je zadržala praktički sve do 1918.

Sveto Rimsko Carstvo
 Njemačke povijesne pokrajine

de:Geschichte Bayerns#Das jüngere baierische Stammesherzogtum